La Petite Hutte, pièce de théâtre d'André Roussin (1947)
 La Petite Hutte (The Little Hut), film réalisé par Mark Robson, sorti en 1957